21-й Кубок Содружества прошёл с 17 по 27 января 2013 года в Санкт-Петербурге.

Участники 
В турнире приняли участие молодёжные сборные из двенадцати стран.

Формат турнира 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 12 команд — участниц турнира были разбиты на три группы (А, В, С), по 4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, а также две команды из трёх, занявших 3-и места по лучшим показателям, разыгрывали места с 1-го по 8-е по системе «плей-офф» до полного распределения мест.

Стадионы 
Все игры прошли в СКК «Петербургский».

Групповой этап

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

Группа C

1 тур

2 тур

3 тур

Сравнение команд на третьих местах в группах

Утешительный плей-офф

За 9-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

За 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Бомбардиры 

6 голов

  Панюков Андрей (1 пен.)

4 гола

  Быков Артем
  Иванко Виталий
  Яковенко Юрий

3 гола

  Сварупс Каспар

2 гола

  Исламхан Бауржан
  Лунин Станислав
  Муртазаев Роман
  Кичин Валерий
  Шарипов Каюмжан
  Донатас Казлаускас
  Карп Кэтэлин
  Соломин Алексей
  Каюмов Дмитрий
  Махмудов Эмин (1 пен.)
  Митришев Магомед
  Обухов Владимир (1 пен.)
  Гафоров Шодибек
  Искандеров Джамшид
  Козак Владимир
  Сергеев Игорь
  Коваль Владимир

1 гол

  Бомбель Артур
  Василевский Алексей
  Ковалевский Денис
  Легчилин Алексей
  Никитин Евгений
  Сазонович Станислав
  Сарока Антон
  Сигневич Николай
  Аяганов Алибек
  Калижанов Тимур
  Пасичник Кирилл
  Ульшин Александр
  Козубаев Тамирлан
  Мамбеталиев Саламат
  Ермолаев Эдгар (1 пен.)
  Клюшкин Глеб
  Хмызь Дмитрий (1 пен.)
  Вербицкас Овидиюс (1 пен.)
  Донатас Накрошиус
  Милинчиану Николай
  Немеренко Николай
  Болов Руслан
  Бочаров Никита
  Давронов Нуриддин
  Назаров Ахтам
  Курбонов Фирдавси
  Эргашев Джахонгир
  Дурдыев Дидар
  Турсунов Фуркат
  Махсталиев Аббосбек
  Ташпулатов Ихтиер
  Хакимов Тимур
  Бабенко Руслан (1 пен.)
  Калитвинцев Владислав
  Караваев Александр
  Месхия Ираклий
  Мякушко Сергей
  Нойок Александр
  Полярус Артём
  Рыжук Дмитрий
  Филиппов Александр
  Антонов Илья
  Аньер Ханнес
  Элвис Лийвамяги (1 пен.)
  Сандер Лепик
  Эркки Юнолайнен

Автоголы

  Ткачук Сергей (против Белоруссии)
  Иашвили Давит (против России)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Содружества
 Информация о турнире на официальном сайте РФС
 Кубок Содружества на сайте «MyScore»
 Кубок Содружества на сайте «Sportbox»

Кубок чемпионов Содружества
Январь 2013 года
Футбол в России в 2013 году
2013 год в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге